HMS Norfolk je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Norfolk (1693) 
 HMS Norfolk (1757) 
 HMS Norfolk (3.) 
 HMS Norfolk (78) 
 HMS Norfolk (D21) 
 HMS Norfolk (F230)

Norfolk